Yeras puede referirse a:

 el nombre común de la planta Hedera helix; o
 el nombre común de la planta Hedera hibernica.